MPRS  steht für:

 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Provisorische Beratende Volksversammlung), Indonesien
 Mediterranean Precession Related Sapropels (Präzessionsbezogene Mittelmeersapropele) 
 Multipoint Refueling System

MPRS